Gapowo (powiat Chojnicki), een plaats in het Poolse district Chojnicki, woiwodschap Pommeren
 Gapowo (powiat Kartuski), een plaats in het Poolse district Kartuski, woiwodschap Pommeren